Kambo kan syfta på följande platser:

Cypern 

 Kampos (ort i Cypern), Eparchía Lefkosías,

Sverige 

 Kambo, Björklinge socken, by, Upplands län, 

Robotskapade Cypernförgreningar